Dit is een lijst van glossaria (pagina's met terminologie en betekenissen). Specialistisch jargon en sociolecten komen voor in alle beroepsgroepen en maatschappelijke gebieden zoals sport en kunst. Zie ook de :Categorie:Glossarium.

Biologie 
 Lijst van entomologische begrippen
 Lijst van botanische begrippen
 Beschrijvende plantkunde

Bouw 
 Glossarium van de vestigingbouw
 Lijst van termen in de bouwkunde

Computers
Glossarium van het internet

Economie
 Beursjargon
 Lijst van bedrijfskundige termen

Hobby
Kooktechniek
Lijst van numismatische termen
Lijst van vaktermen in de oenologie
Motorrijderswoordenboek
Paardenjargon
Snookerjargon

Medisch
Glossarium van medische termen

Politiek
Militair jargon
Politieke terminologie in België

Rechten
Glossarium van de rechtsgeleerdheid

Sport
Golfterminologie
Glossarium van het parapentespringen
Lijst van uitdrukkingen en gezegden uit het sportcommentaar

Verkeer
Spoorwegjargon
Scheepvaartjargon

Taalkunde
Glossaria